Destanee Aiava (ur. 10 maja 2000) – australijska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W przeciągu swojej kariery zwyciężyła w pięciu singlowych i sześciu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 147. miejscu w singlu (11 września 2017) oraz na 192. miejscu w deblu (21 października 2019). Podczas Australian Open 2018 prowadziła 5:2 i 40–15 z liderką rankingu Simoną Halep, ale ostatecznie przegrała.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Urodzeni w 2000
Ludzie urodzeni w Melbourne
Australijskie tenisistki